Mamou ist der Hauptort der gleichnamigen Region und der gleichnamigen Präfektur in Guinea.

Beschreibung 
Mamou ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt (Abzweig der Nationalstraße N.2 von der N.1/N.5) und Bahnstation der geplanten Trans-Guinea-Eisenbahn. Die Stadt beherbergt zahlreiche Metallbaubetriebe. In der Vergangenheit war Mamou ein Zentrum der guineischen Fleischwirtschaft, die Anlagen werden derzeit modernisiert.

Mamou gilt als Zentrum der Auswanderung in Guinea.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1983.

Klimatabelle

Literatur 
 Ministère de l'Education Pré-Universitaire et de l'Education Civique: Atlas Scolaire de la Guinée, MEPU-EC und GTZ, Conakry 2002.

Einzelnachweise 

 
Ort in Guinea
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit